La palabra limonera puede referirse a:

 mariposa limonera (Gonepteryx rhamni), especie de mariposas, perteneciente a la familia de las Pieridae.
 hierba limonera (Melissa officinalis), hierba perenne de la familia de las lamiáceas.
 limonera (más comúnmente conocida como limonero), árbol frutal que produce el limón (Citrus × limon).
 limonera, tipo de enganche de coches de caballos.